Woof ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:

 Woof (Mönchengladbach), Ortsteil (Honschaft) von Mönchengladbach 

Woof ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Woof (* 1967), britische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin